Мошка (Similium) - рід двокрилих комах родини Мошки (Simuliidae). Деякі види цього роду можуть бути переносниками тяжкого гельмінтозу — онхоцеркозу.

Класифікація 
У роді виділяють 41 підрід і понад 100 видів:

 Afrosimulium Crosskey, 1969
 Anasolen Enderlein, 1930
 Asiosimulium Takaoka & Choochote, 2005
 Aspathia Enderlein, 1935
 Boophthora Enderlein, 1921
 Boreosimulium Rubtsov & Yankovsky, 1982
 Byssodon Enderlein, 1925
 Chirostilbia Enderlein, 1921
 Crosskeyellum Grenier & Bailly-Choumara, 1970
 Daviesellum Takaoka & Adler, 1997
 Ectemnaspis Enderlein, 1934
 Edwardsellum Enderlein, 1921
 Eusimulium Roubaud, 1906
 Freemanellum  Crosskey, 1969
 Gomphostilbia Enderlein, 1921
 Hebridosimulium Grenier & Rageau, 1961
 Hellichiella Rivosecchi & Cardinali, 1975
 Hemicnetha Enderlein, 1934
 Inaequalium Coscarón & Wygodzinsky, 1984
 Inseliellum Rubtsov, 1974
 Lewisellum  Crosskey, 1969
 Meilloniellum  Rubtsov, 1962
 Metomphalus Enderlein, 1935
 Montisimulium  Rubtsov, 1974
 Morops Enderlein, 1930
 Nevermannia Enderlein, 1921
 Notolepria Enderlein, 1930
 Obuchovia  Rubtsov, 1947
 Phoretomyia  Crosskey, 1969
 Pomeroyellum  Rubtsov, 1962
 Psaroniocompsa Enderlein, 1934
 Psilopelmia Enderlein, 1934
 Psilozia Enderlein, 1936
 Pternaspatha Enderlein, 1930
 Rubzovia Petrova, 1983
 Schoenbaueria Enderlein, 1921 
 Simulium Latreille, 1802
 Trichodagmia Enderlein, 1934
 Wallacellum Takaoka, 1983
 Wilhelmia Enderlein, 1921
 Xenosimulium  Crosskey, 1969

Примітки 

Мошки
Роди двокрилих
Комахи, які переносять людські патогени